Morven kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morven (Georgia)
Morven (North Carolina)